Nizam al-Moelk of Nizam ul-Mulk kan verwijzen naar de volgende historische personen:

Nizam al-Moelk (1018-1098), grootvizier van de Seltsjoeken;
De nizams van Haiderabad droegen allen de titel "nizam ul-mulk". De naam verwijst echter meestal naar de stichter van de onafhankelijke stadstaat Haiderabad:
Asaf Jah I, nizam ul-Mulk (1671-1748), nizam van Haiderabad.